Zwei Schiffe der United States Navy tragen den Namen USS The Sullivans, nach den Sullivan-Brüdern:

USS The Sullivans (DD-537), Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1965, heute ein Museumsschiff
USS The Sullivans (DDG-68), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1997

The Sullivans